Dukla bezeichnet:

 ein jüdisches Ritualbad, siehe Mikwe
 Dukla (Polen), eine Kleinstadt in Polen
 den Duklapass, einen Karpatenpass, während des Zweiten Weltkriegs stark umkämpft (Schlacht am Duklapass Herbst 1944), siehe Ostkarpatische Operation
 einen ehemaligen Armeesportverband der Tschechoslowakei ASC Dukla, teilweise noch heute in den Namen der Nachfolgevereine ehemaliger ASC-Sportclubs bzw. Sportclubsektionen zu finden (TJ Dukla Prag, FK Dukla Prag, BK VTJ Dukla Prag, HC Dukla Jihlava, HK Dukla Trenčín, FK Dukla Banská Bystrica)
 eine ehemalige Kohlenmine (1905–2008) in Dolní Suchá (heute Ortsteil von Havířov, Tschechien)